

Ариський сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область
 Ариський сільський округ — адміністративна одиниця, Тюлькубаський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Арись